Сарса-ла-Майор () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 170,28 км². Население — 1405 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Касереса